

Anni
 50 – anno del I secolo d.C.
 50 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
 50 – numero naturale

Opere 
 50 – album di Rick Astley del 2016